Атлатлахукан има више значења:

 Општина Атлатлахукан (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Атлатлахукан (Атлатлахукан, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику